Отто Эдмунд Гюнтер (; ,  — , ) — немецкий .

Учился в Берлине у  и , затем в 1858—1861 годах — в Дюссельдорфской академии художеств у Карла Мюллера, Карла Мюке,  и наконец в 1863—1866 годах — в Веймарской школе искусств у Артура фон Рамберга и Фридриха Преллера-старшего.

Писал жанровые сценки из народной жизни в Тюрингии, местные пейзажи, портреты. В 1866 и 1870—1871 годах работал художником в прусских армейских частях. До 1876 года жил в Веймаре, затем в 1876—1880 годах преподавал в Кёнигсбергской академии художеств, где у него учился Ловис Коринт. В конце 1884 года в берлинской Национальной галерее прошла выставка трёх умерших в этом году художников — Гюнтера,  и .

Галерея

Примечания

Литература 
 Otto Günther // Werke von Karl Graeb, Otto Günther und Albert Berg: 19. Sonderausstellung der Königlichen National-Galerie 23. November 1884 bis 15. Januar 1885. — : Mittler, 1884. — S. 13—14.

Художники-иллюстраторы по алфавиту
Художники-иллюстраторы Германии